BEM peut faire référence à :
 bâtiment d'essais et de mesures, une catégorie de navires militaires (voir Monge (BEM) et Poincaré (BEM)) ;
 Bordeaux école de management, une grande école de commerce ;
  ;
 Banque d'État du Maroc, selon l'article Banque marocaine pour le commerce et l'industrie ;
 Boundary Element Method (en français, méthode des éléments finis de frontière), en analyse numérique ;
 Block, element, modifier, une méthode d'écriture du CSS ;
  (« monstre aux yeux exorbités »), un type de créature science-fictionnelle, horrifique et/ou fantaisiste.
 , une théorie pour calculer les forces s'appliquant localement sur les hélices dans un écoulement ;
 Brevet d'état-major, dans l'armée belge.